est un terme anglais.
 En droit anglo-saxon, l’equity (« équité ») est une règle de règlement des conflits.
 En économie, finances et comptabilité' l’equity désigne les capitaux propres.